Aux moins quatre batailles remarquables se sont déroulées à Milazzo (auparavant Mylae), en Sicile :
 la bataille de Mylae, en 260  durant la première guerre punique ;
 La bataille navale de Milazzo en 888, dans le cadre des Guerres arabo-byzantines
 la bataille de Milazzo (1718), durant la guerre de la Quadruple-Alliance ;
 la bataille de Milazzo (1860), durant l'expédition des Mille.